Das Herreneinzel der US Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten der Amerikaner Andre Agassi und der Deutsche Michael Stich. Agassi setzte sich 6:1, 7:65, 7:5 durch. Es war sein zweiter von insgesamt acht Grand Slam Titeln.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 US Open 1994 auf ATPWorldTour.com
 US Open 1994 auf ITFtennis.com

Herreneinzel
1994